Echinus är ett släkte av sjöborrar som beskrevs av Carl von Linné 1758. Echinus ingår i familjen taggsjöborrar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Taggsjöborrar
Echinus